Fischle ist der Familienname von:

 Bernd Fischle (* 1951),  deutscher Schriftsteller und Lyriker
 Hildegund Fischle-Carl (* 1920), deutsche Psychoanalytikerin und Publizistin

Fischle steht außerdem für:
 Fischle (Omnibusunternehmen), privates Omnibusunternehmen